Amerykańskie Centrum Źródeł Informacji w Warszawie (American Information Resource Center Warsaw) − wyspecjalizowana placówka Departamentu Stanu USA w Warszawie, zapewniająca szybki dostęp do informacji źródłowych dotyczących tematyki amerykańskiej, oferując je przedstawicielom polskiego rządu, mediów, organizacji pozarządowych i wyższych uczelni.

Historia 
Pierwsza placówka Służby Informacyjnej Stanów Zjednoczonych (United States Information Service) funkcjonowała oficjalnie w Warszawie przy ul. Pięknej 1b (1947-1951). Od 1958 jej działalność stopniowo reaktywowano, m.in. wydając czasopismo „Ameryka” i udostępniając zbiory biblioteki. Przez pewien czas biblioteka amerykańska mieściła się w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej 13-15. W 1999 na jej bazie powołano wyspecjalizowane Amerykańskie Centrum Źródeł Informacji w Warszawie, jednakże w rezultacie, de facto ograniczając krąg korzystających z placówki do osób szukających informacje jedynie do celów profesjonalnych. 

Biblioteka liczy około 1 tys. pozycji.

Zobacz też
 Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Przypisy 

Administracja Stanów Zjednoczonych